Іракліон () — ном в Греції на острові Крит. Столиця — місто Іракліон.

Муніципалітети 

Номи Греції
Номи Криту